Slovo borovička může představovat:

obecný význam
 malá borovice
 borovička (nápoj) – alkoholický nápoj s aromatickou příchutí pryskyřice, destilát vyrobený z jalovčinek, plodů jalovce
 Borovička (příjmení) – české příjmení

Externí odkazy